Sezon 2003/2004 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 2003/2004 Roma wywalczyła wicemistrzostwo Włoch będąc o 11 punktów za Milanem. Odkryciem sezonu w zespole „giallorossich” był Mancini, który zdobył 8 goli w lidze. W Pucharze UEFA Roma dotarła do 1/8 finału, skąd została wyeliminowana przez Villarreal CF (0:2, 2:1).

Rozgrywki 
 Serie A: 2. miejsce
 Puchar Włoch: ćwierćfinał
 Puchar UEFA: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach